Sailing kan syfta på:

 Sailing (Rod Stewart-låt) – en sång som Rod Stewart sjöng 1975 .
 Sailing (Christopher Cross-låt) – en sång som Christopher Cross låg etta med på USA-listan 1980